Tatien est un prénom d’origine latine, forme française de Tatianus, diminutif de Tatius.

Tatien notable 
 Tatien le Syrien, Père de l'Église ()
 Tatien (Flavius Eutolmius Tatianus), préfet du prétoire d'Orient
 Tatien Musabyimana, écrivain burundais

Voir aussi 
 

Prénom masculin